Buchanan megye (Iowa) 
Buchanan megye (Missouri) 
Buchanan megye (Virginia)